est une série de light novel japonaise écrite par Natsu Hyūga. Publiée à l'origine depuis 2011 sur le site de publication Shōsetsuka ni narō, la série est acquise par Shufunotomo qui la publie en un volume relié sorti en 2012, puis la réédite en 2014 en tant que série de light novel.

L'œuvre est adaptée en une série manga scénarisée par Itsuki Nanao et dessinée par Nekokurage, prépubliée sous le titre original dans le Monthly Big Gangan à partir de  et publiée en volumes reliés par l'éditeur Square Enix. La version française est éditée par Ki-oon à partir de  et la version anglaise par Square Enix.

Une série dérivée manga, , scénarisée par Natsu Hyūga et dessinée par Minoji Kurata, est prépubliée dans le Monthly Sunday Gene-X à partir d' et publiée en volumes reliés par l'éditeur Shōgakukan.

Un anime produit par Toho Animation Studio et OLM est prévu pour 2023.

Synopsis 
À 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. 

Mais quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle observe, enquête et trouve la solution. En voulant bien faire, la voilà repérée. Jinshi, haut fonctionnaire aussi beau que calculateur, devine son talent et la promeut goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Au beau milieu de ce nid de serpents, Mao Mao va utiliser toute son intelligence et tout son savoir pour démêler les intrigues de la cour car le moindre faux pas peut lui être fatal.

Personnages 

 (Drama CD, Anime)

 (Drama CD)

 (Drama CD)

 (Drama CD)

 (Drama CD)

Médias

Roman 
La série de light novel Kusuriya no Hitorigoto est publiée à l'origine depuis 2011 sur le site de publication Shōsetsuka ni narō. Elle est acquise par Shufunotomo qui la publie sous la forme d'un roman illustré par Megumi Matsuda et sorti le  sous le label Ray Books.

Série de light novel 

Shufunotomo publie à nouveau l'œuvre, cette fois-ci sous la forme d'une série de light novel sous le label Hero Bunko à partir d'. En ,  annonce avoir acquis les droits de la série pour l'Amérique du Nord.

Liste des volumes du light novel 

|}

Manga 

Une adaptation manga scénarisée par Itsuki Nanao et dessinée par Nekokurage débute sa prépublication dans le  numéro du Monthly Big Gangan 2017 sorti le . La série est publiée en volumes reliés par l'éditeur Square Enix depuis . En , Square Enix annonce la publication de la version anglaise en Amérique du Nord sous le titre  à partir de . En , Ki-oon annonce la publication de la version française sous le titre Les Carnets de l'apothicaire à partir de .

Une série dérivée intitulée , dessinée par Minoji Kurata, commence sa prépublication dans le numéro de  du magazine Monthly Sunday Gene-X sorti le . La série est publiée en volumes reliés par l'éditeur Shōgakukan depuis .

Réception 
En , la première série reçoit le  prix dans la catégorie « format physique » d'après les votes pour la cinquième édition des Next Manga Awards, organisés par le magazine Da Vinci de Media Factory et le site web Niconico.

Le premier tome de la série remporte le Prix Babelio dans la catégorie « manga » en 2021.

Liste des volumes

Les Carnets de l'apothicaire 

{{TomeBD
 | couleur_ligne  = 
 | langage_unique = non
 | volume         = 4
 | sortie_1       = 
 | isbn_1         = 978-4-7575-5963-9 | isbn_1_note    = 
 | sortie_2       = 
 | isbn_2         = 979-10-327-0817-0 | isbn_2_note    = 
 | chapitre       = <div>
 Chapitre 15 : 
 Chapitre 16 : 
 Chapitre 17 : 
 Chapitre 18 : {{japonais|Aduo'|阿多妃|}}
 Chapitre 19 : 
 Chapitre 21 : 
</div>
 | résumé         = 
}}

|}

 Mao Mao no Kōkyū Nazotoki Techō 

|}

 Anime 
Une adaptation en série animée est annoncée le , produite par Toho Animation Studio et OLM. La réalisation et l'écriture de la série est réalisées par Norihiro Naganuma tandis  queAkinori Fudesaka est assistant-réalisateur. Yukiko Nakatani s'occupe du design des personnages tandis que ,  et Alisa Okehazama composent la musique. La série sera diffusée à partir de 2023.

 Notes et références 

 Œuvres 
Édition japonaise
Light novel

Kusuriya no Hitorigoto

Kusuriya no Hitorigoto - Maomao no Koukyū Nazotoki Techō

Édition française
Les Carnets de l'apothicaire

 Liens externes 
  sur Shōsetsuka ni narō
 
  sur Monthly Big Gangan  sur Monthly Sunday Gene-X''
 Les Carnets de l'apothicaire sur le site de l'éditeur Ki-oon
 

Light novel
Roman publié sur Shōsetsuka ni narō
Roman japonais paru en 2012
Série manga
Manga des années 2010
Manga paru dans le Monthly Big Gangan
Manga paru dans le Monthly Sunday Gene-X
Manga publié par Ki-oon
Série d'animation japonaise
Animation réalisée par OLM